

Корниця — село в Білогірському районі Хмельницької області

Корниця — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства